Die Abkürzung RPL steht für:

 Remote Program Load, ein älteres Netzwerk-Boot-Protokoll, siehe Remote Initial Program Load
 Reverse Polish LISP, eine Programmiersprache für Taschenrechner von Hewlett-Packard
 Regierungspräsidium Leipzig
 Reichspropagandaleitung, Abteilung der NSDAP
 Res Publica Litterarum, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift der Altertumswissenschaften
 Kfz-Kennzeichen: Rheinland-Pfalz, Landesregierung, siehe Landesregierung von Rheinland-Pfalz; auch für Landtag Rheinland-Pfalz und Polizei Rheinland-Pfalz
 ein Videoformat von Eidos Interactive
 Routing Protocol for Low power and Lossy Networks (ietf-roll-rpl) ein Routing-Protokoll für Mesh-Netzwerke

Abkürzung